Édouard Petit peut désigner :  
 Édouard Petit (1856-1904), connu également sous le pseudonyme de Aylic Marin, officier, commissaire de la marine et gouverneur général des établissements français de l'Océanie ;
 Édouard Petit (1858-1917), inspecteur général de l'instruction publique, pédagogue, historien et sociologue de l'Éducation nationale.